Fiódorovskaia (Krasnodar), stanitsa del territori de Krasnodar (Rússia)
 Fiódorovskaia (Leningrad), localitat de la província de Leningrad (Rússia)
 Fiódorovskaia (Moscou), localitat de la província de Moscou (Rússia)
 Fiódorovskaia (Kírov), localitat de la província de Kírov (Rússia)
 Fiódorovskaia (Ivànovo), localitat de la província d'Ivànovo (Rússia)
 Fiódorovskaia (Vólogda), localitat de la província de Vólogda (Rússia)